

Etymologie et répartition 
Le patronyme Carrez est propre au nord et au nord est de la France et correspond aux noms de familles plus répandus Carré et Carrey. Il s'agit d'un ancien terme dialectal signifiant « carré », c'est-à-dire « trapu ». La graphie -ez est une graphie ancienne essentiellement picarde pour noter -é, -er, -et (cf. Roger / Rogez, Wargnier / Wargniez, etc.)

Patronyme 
Cédric Carrez (1974-), footballeur français.
Gilles Carrez, homme politique français.
Louis Carrez (1833-1920) prêtre catholique, jésuite.

Pseudonyme 

Florence Carrez, actrice française.

Divers 
 La Loi Carrez, d'après Gilles Carrez.

Notes et références 

Patronyme français